Абрау-Дюрсо:
 Абрау-Дюрсо — село (ранее — посёлок городского типа) в Краснодарском крае России.
 Абрау-Дюрсо — российская компания, специализирующаяся на выпуске шампанского и игристого вина.